Silvares peut désigner :
au Portugal :
Silvares, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Silvares, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Silvares, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Silvares, paroisse civile de la municipalité de Tondela, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
homonymies partielles :
São Clemente de Silvares, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga et la région Nord ;
São Martinho de Silvares, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga et la région Nord.